Oscylacja (z łac. oscillatio – kołysanie, wahanie) – cykliczna zmiana pewnej wielkości, względem innej zmiennej, zwykle czasowej lub przestrzennej. Termin używany w liczbie mnogiej.

W fizyce oscylacje oznaczają drgania. Typowym przykładem oscylacji jest zachowanie wahadła po wytrąceniu go z położenia równowagi. Oscylacje występują nie tylko w modelowych układach fizycznych, ale również w systemach takich jak organizmy biologiczne czy społeczeństwa ludzkie.

Oscylacja harmoniczna 

Szczególny przypadek oscylacji harmonicznej prezentuje wykres. Przedstawia on drgania harmoniczne nietłumione o amplitudzie y0 i okresie oscylacji T.

Zobacz też 
 oscylator harmoniczny

Ruch drgający i falowy